Philip Levine peut désigner :
 Philip Levine (1900-1987), médecin américain ;
 Philip Levine (1928-2015), poète américain.